Текаб () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Западный Азербайджан. Административный центр — город Текаб.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Тахт-э-Солейман (بخش تخت سلیمان)
Население области на 2006 год составляло 81 395 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Западного Азербайджана